Primal puede referirse a:

 Primal, película estadounidense de 2019 dirigida por Nick Powell.
 Primal, serie de televisión estadounidense estrenada en 2019.